

Persone 
Andrea De Rosa (1986) – attore e sceneggiatore italiano
Andrea De Rosa (1967) – regista italiano
Dario De Rosa – doppiatore italiano
Fernando De Rosa (1908-1936) – antifascista italiano
Francesco De Rosa (1952-2004) – attore italiano
Francesco De Rosa (1968) – giornalista ed editore italiano
Gabriele De Rosa (1917-2009) – storico e politico italiano
Gaetano De Rosa (1973) – ex calciatore italiano
Gianfranco De Rosa – produttore cinematografico italiano
Gianni De Rosa (1956-2008) – allenatore di calcio e calciatore italiano
Luigi de Rosa (o Loise de Rosa, 1385-dopo il 1475) – cronista di estrazione popolare e semicolta del Quattrocento napoletano
Luigi De Rosa (1962) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Massimo De Rosa (1979) – politico italiano
Michele De Rosa (1940) – vescovo cattolico e teologo italiano
Pacecco De Rosa (1607-1656) – pittore italiano, attivo a Napoli nel Seicento
Raffaele De Rosa (1987) – pilota motociclistico italiano
Salvatore De Rosa (1931-2014) – allenatore di calcio italiano naturalizzato statunitense
Sebastiano de Rosa (1729-1810) – latinista e vescovo cattolico italiano
Tullio De Rosa (1923-1994) – enologo italiano

Altro 
De Rosa – azienda italiana produttrice di biciclette
Palazzo De Rosa – palazzo ottocentesco di Napoli
Palazzo De Rosa a largo Regina Coeli – palazzo di Napoli
Stadio Sabatino De Rosa – stadio di Arzano
De Rosa – squadra ciclistica attiva nel 2010 e 2011